Бра — настінний свічник або держак для лампи
 Бра — фамільярне звертання, що вживається замість «брате», «брати»
 Бра — сорт сиру
 Бра-кет-нотація — спеціальна зручна система позначень квантових станів
 Бра — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео
 Жан-Клод Бра (фр. Jean-Claude Bras, нар. 15 листопада 1945, Париж) — французький футболіст.

Див. також 
 Бюстгальтер

Примітки